Francja:
 Montfort – miasto w regionie Akwitania
 Monrfort – miasto w regionie Franche-Comté
 Montfort – miasto w regionie Pays de la Loire
 Montfort – miasto w regionie Prowansja-Alpy-Wybrzeże Lazurowe
 Montfort-l’Amaury – miasto w regionie Île-de-France

Inne:
 Montfort – miasto w Holandii
 Montfort – wieś w USA
 Montfort – hrabstwo
 Montfort – ród
 Montfort – zamek krzyżacki w górnej Galilei
 Montfort – zamek w Holandii